Евгений Александрович Павлов:
 Павлов, Евгений Александрович (род. 1947) — представитель Тюменской области в СФ (1993—1995).
 Павлов, Евгений Александрович (род. 1967) — российский политик, мэр Смоленска.
 Павлов, Евгений Александрович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.